Seridó peut désigner :

 le Seridó, une région géographique du nordeste brésilien, située dans le sertão, à cheval sur les États du Rio Grande do Norte (microrégion du Seridó occidental et microrégion du Seridó oriental) et de la Paraíba (microrégion du Seridó occidental de la Paraíba et microrégion du Seridó oriental de la Paraíba)
 Seridó, une municipalité de l'État de la Paraïba

Homonymie de toponyme